Apluda kan syfta på:

 Apluda (djur) – ett släkte av fjärilar
 Apluda (växter) – ett släkte av växter